Camessina bzw. Camesina ist der Name von

 Alberto Camesina, auch Albert Camesina oder Camessina (1675–1756), Graubündner Barock-Stuckateur
 Albert Camesina (1806–1881), österreichischer Grafiker und Altertumsforscher
 Giovanni Battista Camessina, auch Giovan Battista oder Camesino (1642–1724), Graubündner Baumeister und Architekt
 Gisela von Camesina de San Vittore (1865–?), österreichische Pädagogin